O nome Ketsana foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste.
 Tufão Ketsana (2003) - intenso tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 na escala de furacões de Saffir-Simpson que formou-se a leste das Filipinas e seguiu para norte-nordeste. Sem danos.
 Tufão Ketsana (2009) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 na escala de furacões de Saffir-Simpson que atingiu as Filipinas como tempestade tropical e o Vietnã como um tufão, causando pelo menos 690 fatalidades.

Desambiguação